Asclerocheilus antarcticus är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1978. Asclerocheilus antarcticus ingår i släktet Asclerocheilus och familjen Scalibregmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
antarcticus